Тобо́гган, тобога́н или таббоган — бесполозные сани, использовавшиеся индейцами Северной Америки. Представляют собой несколько скреплённых досок с загнутым передком. Длина саней 3—4 метра, ширина 30—40 сантиметров. Использовались обычно для перевозки грузов вручную или с помощью собак, иногда для катания с гор. Название происходит из восточной ветви алгонкинской языковой группы, от слова «тобаакан» или «odabaggan» (язык индейцев микмак), o’daban´ (оджибве). 

В начале XX века проводились официальные соревнования по спуску с гор на усовершенствованном тобоггане. В 1923 году была основана Международная федерация бобслея и тобоггана ( — FIBT) — ФИБТ. Несмотря на то, что вскоре проведение соревнований по тобоггану прекратилось, и сегодня федерация занимается развитием только бобслейного спорта, упоминание тобоггана в её названии сохранялось как дань традиции вплоть до 2015 года.

В России также тобогганом называют вид водной горки в аквапарках (с открытым верхом).

См. также 
 Ездовая собака
 Бобслей

Примечания

Ссылки 
 

Культура индейцев
Отдых
Развлечения
Гужевые сани
Спортивный инвентарь